Васи́лий Дми́триев:
 Дмитриев, Василий Антонович (1905—1984) — Герой Советского Союза.
 Дмитриев, Василий Васильевич (1777—1820) — русский поэт.
 Дмитриев, Василий Михайлович (Максим; род. 1961) — архиерей Русской православной церкви.
 Дмитриев, Василий Петрович (1908—1942) — Герой Советского Союза.
 Дмитриев, Василий Поликарпович (1901—1967) — гвардии генерал-майор артиллерии.
 Дмитриев, Василий Семёнович (1839—1913) — член Государственного совета Российской империи.